Опсада Акре може да се односи на:

 Опсада Акре (1189-1191)
 Пад Акре (1291)
 Опсада Акре (1799)

Акра